Crehan ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Crehan (1883–1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Paddy Crehan (Patrick Crehan; 1920–1992), irischer Basketballspieler
 Susan Crehan (* 1956), britische Leichtathletin